Паско (Pasco, Pascoe, Pasko) — многозначный термин.

Топонимы 
 Паско — регион в центральной части Перу.
 Паско — город в штате Вашингтон, США.
 Паско — округ в штате Флорида, США.

Фамилия 
 Паско, Алан (род. 1947) — британский легкоатлет, специализирующийся на беге с барьерами.
  — родезийский игрок в боулз, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в четвёрках (1954, 1958).
  (род. 1984) — австралийская пловчиха, чемпионка Океании по плаванию на 400 м и в эстафете на 800 м вольным стилем (2000).
  (1944—2007) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Северный Мельбурн» и «Сент-Килда», брат Боба Паско.
  (род. 1986) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (2012).
  (род. 1943) — американский дипломат, посол США в Малайзии (1999—2001) и Индонезии (2004—2007).
  (род. 1941) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Северный Мельбурн» и «Сент-Килда», брат Барри Паско.
  (род. 1947) — австралийский писатель, лауреат Литературной премии премьер-министра за молодёжное произведение (2013).
  (ур. Смит; 1919—2004) — австралийский игрок в боулз, чемпионка Паралимпийских игр в классе B (1980).
  (ур. Делла Джеймс; род. 1949) — британская бегунья, чемпионка Великобритании по бегу на 100 ярдов (1967) и 100 м (1972).
  (1900—1972) — канадский политик, член Палаты общин (1958—1968).
  (род. 1948) — австралийский судья, председатель Семейного суда (2017—2018).
 Паско, Жозеп (1855—1910) — каталонский художник, иллюстратор и дизайнер.
 Паско (Паску), Ламби (род. 1991) — албанский шахматист.
  (1933—2020) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1957).
  (1954—2010) — американский историк, президент Координационного совета женщин в истории (1998—2000), лауреат премий Организации американских историков им. Лоуренса Левайна (2009) и Эллиса Хоули (2009).
  (род. 1932) — британский военный деятель, генерал-адъютант Британской армии (1988—1990).
 Паско, Софи (род. 1993) — новозеландская пловчиха-паралимпиец.
 Паско, Фрэнсис (1813—1893) — британский энтомолог.
  (1922—2016) — мексиканский общественный и политический деятель, член Палаты депутатов (1967—1970) и Сената (1976—1982), генеральный секретарь Мексиканской конфедерации рабочих (2005—2016).
  (1878—1949) — британский геолог, директор Геологического исследования Индии (1921—1931).
  (1866—1917) — британская гольфистка, победительница Женского любительского чемпионата (1896).
  (род. 1953) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».

Имя 
 Ракич, Паско (род. 1933) — американский нейрофизиолог.

См. также 
 Паско — станция метрополитена Буэнос-Айреса, Аргентина.
 Серро-де-Паско — город в центральной части Перу.
 Борец Паско — вид растений семейства Лютиковые.